Christian Lunding – militare danese
 Hans Lunding – ufficiale danese, combattente della resistenza e direttore dell'intelligence militare in Danimarca
 Ib Lunding – architetto danese
 Kasper Lunding – calciatore danese, attaccante